Ексархос може да се отнася за:

 Ексархос, село в Ном Гревена, Гърция;
 Ексархос, село в Ном Фтиотида, Гърция.